Дми́тровский райо́н:

 Дмитровский район (Орехово-Зуевский округ)
 Дмитровский район (Московская область), с 2018 года Дмитровский городской округ
 Дмитровский район (Орловская область)
 Дмитровский район (Москва)